Араука́на () — повествование о завоевании испанцами земель арауканов, обитавших на территории современного Чили. Написана Алонсо де Эрсилья-и-Суньигой (; 1533—1594, испанский поэт баскского происхождения) в период арауканской войны (). Поэма была весьма популярна в конце XVI века во многом из-за того, что автор был одновременно и свидетелем и участником событий, как ярый патриот и ревностный католик. Интерес представляет описание природы и местных ландшафтов Араукании, обычаев и культуры.

«Араукана» — довольно длинная героическая поэма в 37 песнях — история в стихах войны в Чили, переложенный в октавы дневник экспедиции, в которой участвовал автор. Любопытно, что автор с большей симпатией описывает арауканских вождей, нежели конкистадоров (например, вождь (токи) арауканов Кауполикан изображается храбрым и благородным). Эрсилья пишет об индейцах: «Арауканы — Ахиллы духа, отваги и силы».

Эрсилья обогатил испанский язык новыми словами, часто пользуясь для этого итальянским языком.

Сюжет 

«Араукана» начинается рассказом о причинах восстания арауканов и заканчивается победой над индейцами губернатором доном Гарсиа Уртадо де Мендосой.

В первой песне рассказывается о местоположении Чили и индейского государства Арауко (Estado de Arauco); традиции и военные приемы местных жителей; завоевания испанцев до того, как Арауко взбунтовалось. А заключительная песня 37 описывает то, как король дон Фелипе завоевывает королевство Португалию.

Особенности 
В целом, во всем, что описывает Эрсилья, немало вымышленных деталей. Несмотря на то, что «Араукана» — героическая поэма, в ней нет одного центрального героя, а автор мало придерживается правил сочинения героических поэм. Тем не менее, в метрической форме, морали, даже в схожести эпизодов, Эрсилья то и дело напоминает Ариосто и его «Неистового Роланда». В отличие от Ариосто автор старается изображать не галантных дам, любовные переживания, двор и рыцарские нравы, а подлинную борьбу за колонии. Он, однако, не справляется с этой задачей и вынужден на протяжении поэмы вклинивать эпизоды, ничем не отличающиеся от ариостовских.

Первая часть поэмы, которую Эрсилья сочинял, ещё находясь на полях сражений, поражает не только географической, хронологической четкостью, но и гуманистическим пафосом. Овеянная духом героики и культом чести, поэма Эрсильи — типичное явление испанской литературы.

Метрическая система «Арауканы» — октава с расположением рифм по системе ABABABCC:

 …Песнь свою B
 Я поведу о подвигах кровавых A
 Воителей испанских в том краю, B
 Где жил дотоль народ непокоренный, C
 Испанскою рукой порабощенный. C
 О племени сказанье передам, A
 Не признававшем королевской власти, B
 Известном всем по воинским делам, A
 Победно отразившем все напасти. B
 (Перевод С. Протасьева)

В Испанию октавы пришли из Италии и утвердились в эпической поэзии и отчасти в гражданской лирике 16 в. В «Араукане» характерным для времени было соединение таких элементов «образотворчества», как сравнения, почерпнутые из животного и растительного мира Америки («подобно голодному кайману»), с мифологическими и восходящими к античной истории.

Влияние 
Эпическая поэма де Эрсилья-и-Суньига снискала ему лавры испанского Вергилия или даже Гомера. Сервантес называл «Араукану» «лучшим (из книг), написанным героическим текстом на испанском языке». Об образе вождя арауканов Колоколо, как о типичном персонаже героического эпоса в своем «Эссе об эпической поэзии» писал Вольтер, предпочитая её в некоторых местах Илиаде.Испанские драматурги Лопе де Вега, Гаспар де Авила, Рикардо де Туриа сочиняли комедии на мотивы поэмы Эрсильи на протяжении всего XVII века. В эпоху романтизма она привлекла внимание Франсуа Шатобриана. В XIX веке «Араукана», в результате южно-американских войн за независимость, стала национальным эпосом Чили. Эта поэма занимает центральное место в литературе испанского Возрождения, литературе Латинской Америки, и в особенности Чили.

В поэме индейцы, сопротивляющиеся чужеземному игу, предстают не только как героические личности, но как единое целое, как образ неумирающего народа. В этом смысле есть известная общность в изображении древних испанцев в «Нумансии» Сервантеса.

По масштабности замысла, глубине и сложности чувства, которое вкладывает автор в изображение великих исторических действий, «Араукана» перекликается с «Лузиадами» Камоэнса. Творение португальского собрата Эрсильи, воспевшего подвиг Васко да Гамы, и хронологически весьма близко «Араукане» (1572).

Пример текста 

 No las damas, amor, no gentilezas
 de caballeros canto enamorados;
 ni las muestras, regalos ni ternezas
 de amorosos afectos y cuidados:
 mas el valor, los hechos, las proezas
 de aquellos españoles esforzados,
 que a la cerviz de Arauco, no domada,
 pusieron duro yugo por la espada.
Начало поэмы «Араукана»

Подражания 
У Эрсильи был последователь и соперник. Через несколько лет после появления последней части «Арауканы», в 1596 году увидело свет другое произведение, претендовавшее на эпическое изображение событий конкисты Чили, — «Укрощенный Арауко» (Arauco Domado). Автором его был Педро де Онья (Pedro de Oña; 1570—1643). «Укрощенный Арауко» (Arauco Domado) — самая большая по количеству стихов поэма о завоевании, она почти целиком посвящена возвеличению предводителя испанцев де Мендосы (впоследствии вице-короля Перу), которого Эрсилья принципиально даже не упоминает в своей поэме.

Кинематограф 
В 1971 году испанский режиссёр Хулио Колль (Julio Coll; 1919—1993) снимает военно-историческую драму «Араукана» по мотивам одноименной поэмы Эрсильи. По сценарию фильма, летом 1540 года при императоре Карлосе V, в Куско, из похода на юг, возвращается дон Педро де Вальдивия с пятью израненными солдатами. Они — единственные оставшиеся в живых. Несколько дней спустя, оправившись от ран, Педро де Вальдивия решает предпринять новую попытку завоевания Чили.

Интересные факты 
 Араукана — одна из самых оригинальных пород кур в мире, выращенных в Чили (у них усы из перьев, но зато отсутствует хвост и они несут яйца с голубой скорлупой). Скорее всего эти куры были известны задолго до прихода испанцев.

Примечания

Ссылки 
 La Araucana (на исп. яз.)

Поэмы XVI века
Поэмы на испанском языке
Литературные произведения Испании
Литературные произведения Чили
Литература Латинской Америки
Рыцарские романы
Арауканы
Эпические произведения
Книги 1589 года